Воробьевский и Воробьёвский — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Воробьевский, Алексей Викторович (1906—1992) — советский художник по фарфору.
 Воробьевский, Василий Михайлович (1781—1862) — российский медик и фармацевт, академик Московского отделения Медико-хирургической академии, лечащий врач А. С. Грибоедова.
 Воробьевский, Юрий Юрьевич (род. 1956) — российский православный писатель и журналист.

Населённые пункты 
 Воробьёвский — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.
 Воробьёвский — посёлок, вошедший в состав города Москвы в 1960 году.
 Воробьёвский — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.

Примечания